Гран-прі Туреччини 2021 (офіційно — Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 10 жовтня 2021 року на гоночній трасі Істанбул Парк, Туреччина. Це шістнадцятий етап чемпіонату світу та дев'яте Гран-прі Туреччини.

Льюїс Гамільтон встановив найшвидший час кола у кваліфікації і стартував 11-м після застосування штрафів. Це підняло Вальттері Боттаса до поул-позиції. Боттас виграв гонку з найшвидшим колом, а пілоти Red Bull Макс Ферстаппен та Серхіо Перес посіли друге та третє місця відповідно.

Кваліфікація

Примітки 

  — Льюїс Гамільтон отримав штраф 10 позицій на старті через заміну блоку внутрішнього згорання.
  — Карлос Сайнс мол. був змушений стартувати з останнього місця через перевищення квоти на елементи силової установки.
  — Данієль Ріккардо був змушений стартувати з останнього місця через перевищення квоти на елементи силової установки.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки найвищі п'ять позицій вказані в обох заліках.

Виноски

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2021 Формули-1
Гран-прі Туреччини
2021 у турецькому спорті